У́рсу () — румынская фамилия, происходит от слова  — «медведь». Известные носители:

 Василий Урсу (род. 1948) — молдавский политик, министр транспорта и дорожного строительства (2007—2008).
 Урсу, Дмитрий Павлович (1936—2017) — советский и украинский африканист, историк.
 Урсу, Иоан (1928—2007) — румынский физик, член Румынской АН.